Teixeira kan som auktorsförkortning betyda:

 Alcides Ribeiro Teixeira
 Dante Martins Teixeira
 José Teixeira

Robotskapade auktorsförkortningar